Бандунду:

 Бандунду — город в провинции Маи-Ндомбе Демократической Республики Конго.
 Бандунду — бывшая провинция Демократической Республики Конго.